, в прошлом , ранее  писалось как VisualArt's— японское издательство, специализирующееся на издании и распространении визуальных новелл большого количества разработчиков. Visual Arts разработали игровые движки, которые используются в играх в данный момент, включая новый Siglus, и более старые RealLive и AVG32. Также Visual Arts занимается продажей и распространением игр, по большей части нацеленных на мужскую аудиторию, хотя и «женские» игры также имеются. Среди известных компаний, сотрудничающих с VA, — Key — разработчик таких новелл как Kanon, Air, и Clannad.

Компания создала новый тип визуального романа, названного «Кинетическая новелла», в которых, в отличие от визуальных новелл, где игроку периодически дается выбор действий, нет выбора и игрок просто следит за сюжетом, как в кино. Игра Key «Planetarian: Chiisana Hoshi no Yume» — первая игра, созданная в этом жанре. Помимо игр, Visual Arts выпускает CD с музыкой. Среди артистов, продающих свои песни под этим лейблом, стоит отметить «I’ve Sound», группу писателей музыки техно/транс направления, которые первыми из индустрии игр для взрослых выступили на Ниппон Будокане в октябре 2005.

Visual Arts также занимаются портированием игр на мобильные телефоны. Этой частью компании, известной как , управляет Prototype. 26 октября 2007 года Visual Arts открыли интернет-магазин «Visualstyle 26», а в июле 2007 — канал «Visual Channel» на видеохостинге YouTube, где выкладываются видео, связанные с играми и компаниями под маркой Visual Arts. В октябре 2008 года был создан VA Bunko который печатает ранобэ по играм, изданным под маркой Visual Arts.

Компании-партнеры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Visual Arts
 Официальный сайт Visual Arts product
 Официальный сайт Visual Arts Motto
 Visual Channel на видеохостинге YouTube
 Официальный сайт VA Bunko

Производители компьютерных игр Японии
Компании, основанные в 1991 году
Издательства, основанные в 1991 году
Издательства Японии
Компании-производители и издатели хентая